Il doppio del torneo di tennis Madrid Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Carlos Costa che hanno battuto in finale Francisco Clavet e Tomáš Šmíd 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Javier Sánchez /  Emilio Sánchez (semifinali)
 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (campioni)

 Carlos Di Laura /  Agustín Moreno (primo turno)
 Francisco Clavet /  Tomáš Šmíd (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Madrid Tennis Grand Prix 1989